Joinville – miasto w Brazylii
 Joinville – miejscowość i gmina we Francji
 Joinville – antarktyczna wyspa na Oceanie Południowym, przy Półwyspie Antarktycznym
 Jean de Joinville – francuski kronikarz